Yauri, ook Espinar, een stad in Peru
Espinar (provincie), een provincie van Peru
Espinar (district), een district in Peru